Se procura D. Pedro da Costa, bispo de Angra, veja Pedro da Costa.
 Pedro da Costa  (Ilha Graciosa,? —?) foi um militar português, cabo de artilheiros, cargo que lhe foi atribuído por carta régia de 26 de Outubro de 1663.

Naturais de Santa Cruz da Graciosa
Militares dos Açores